Plurale di carato

Persone
Lilli Carati – attrice cinematografica e attrice pornografica italiana
Siro Carati – poeta italiano

Pagine correlate
Carato (disambigua)